Hami – miasto w Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang
 Hami – prefektura w Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang
 Meteoryty kamienne znalezione w 2012 roku w regionie autonomicznym Sinciang w Chinach
 Hami 001
 Hami 002
 Hami 003
 Hami 004
 Hami 005